

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl.

Pavouk

Finálová fáze 

| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3=7
| RD2-score4-4=6
| RD2-score4-5=
| RD3-seed1=6
| RD3-team1= Andy Murray
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3=2
| RD3-score1-4=
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

 Horní polovina 
 1. Sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=4. Kolo

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Nadal| RD1-score01-1=78
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=78
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= B Phau
| RD1-score02-1=66
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=66
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= R DeHeart
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= O Rochus
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=4
| RD1-seed05=
| RD1-team05= V Troicki
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= C Ball
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= L Horna
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08=

3. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=4. Kolo

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= A Roddick
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= F Santoro
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= E Gulbis
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=77
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= T Johansson
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=63
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Související články 
 US Open
 Seznam vítězů mužské dvouhry na US Open

Reference 

 Draw

US Open 2008